Rhythm & blues – genere musicale
 Rhythm & Blues – album di Robert Palmer del 1999
 Rhythm & Blues – album di Buddy Guy del 2013

Pagine correlate 
 Rhythm and blues (disambigua)